La Copa de la UEFA 1978-79 se disputó entre septiembre de 1978 y mayo de 1979, con la participación total de 64 equipos distintos, representantes de 31 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA.

La final, disputada a doble partido el 9 y el 23 de mayo de 1979 enfrentó al Borussia Mönchengladbach y al Estrella Roja de Belgrado, con victoria del equipo alemán por un marcador global de 2-1.

Treintaidosavos de final

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Ida

Vuelta

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Borussia Mönchengladbach